ANO – Sojusz Nowego Obywatela, słowacka partia polityczna
 ANO, ANO 2011 – Akcja Niezadowolonych Obywateli, czeska partia polityczna
 ANO – palestyńska organizacja terrorystyczna
 Ano – album zespołu BiFF
 Ano! – album zespołu Brathanki
 ANO – kod lotniska Angoche